Э́лгин (. В британской топонимике произносится Элгин, [ˈɛlgɪn]. В американской топонимике омографы произносятся Элджин, [ˈɛldʒɪn)]. Титул графов Элгинов традиционно передавали на русский как Эльджин):

Топонимы 
 Элгин — в город в Шотландии, Административный центр округа Мори.
 Элгин (графство, Канада) — графство в провинции Онтарио, Канада.

Персоналии 
 Граф Элгин — графский титул шотландского рода Брюсов.
 Томас Брюс, 7-й граф Элгин (Томас Брюс Эльджин) — британский дипломат шотландского происхождения.
 Брюс, Джеймс (политик) (Джеймс Брюс Эльджин) — сын предыдущего.